School Daze é o terceiro single do álbum W.A.S.P., lançado pela banda de heavy metal W.A.S.P. em 1984. Essa canção é marcada por ser uma adaptação da canção da banda Alice Cooper, "School's Out". A B-side lançada nesse single, "Paint It Black", é uma cover da canção originalmente lançada pela banda Rolling Stones.

Chegou a posição #81 na parada musical do Reino Unido.

Faixas 
Reino Unido 7" Single

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1984
Canções gravadas por W.A.S.P.